peut faire référence à :

 , un jeu vidéo sorti en 1982 sur  ;
 , officiellement , un jeu vidéo sorti en 1983 sur Intellivision ;
 , un jeu vidéo sorti en 1984 sur borne d'arcade ;
 , un jeu vidéo sorti en 1985 sur  ;
 , une série de jeux vidéo créée par Sega, dont :
 , le premier jeu de cette série, sorti en 1993 sur  ;
 , sorti en 1994 sur  ;
 , sorti en 1995 sur  ;
 , sorti en 1995 sur  ;
 , sorti en 2001 sur  ;
 , sorti en 2002 sur .

Voir aussi 
  ;
  ;
  ;
 , la série finale de la Ligue majeure de baseball nord-américaine ;
 , un jeu vidéo développé par  et sorti en 1985 sur borne d'arcade.